Лорі Макніл і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Макніл, яка виступала в парі з Мерседес Пас.

Макніл і Пас програли в першому колі парі Маріанн Вердел-Вітмаєр і Тамі Вітлінгер-Джонс.

Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес виграли титул, перемігши у фіналі Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Мері Джо Фернандес (чемпіонки)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чвертьфінал)
 Лорі Макніл /  Мерседес Пас (1-ше коло)
 Кетрін Берклей /  Маріан де Свардт (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1995 Doubles Draw

1995
Тур WTA 1995
1995 у французькому спорті